
E szócikk a latin és a spanyol nyelv betűkészletét és az egyes betűknek megfelelő hangértékeket veti össze a nyelv különböző történeti korszakaiban. A szócikknek nem célja a nyelvtörténeti hang- és helyesírási változások bemutatása, így előfordulhat, hogy az adott korszakban adott betűvel jelölt hang nem ugyanabból a hangból származik, amelyet egy korábbi nyelvállapotban jelöltek ugyanazzal a betűvel (például a mai spanyol c a szavak egy részében a latin t folytatása, a h pedig az f-é, stb.). A nemzetközi latin ábécé részét nem képező betűk a táblázatban dőlt szedéssel szerepelnek.

Jegyzetek

Források

Kapcsolódó szócikkek 
Latin nyelv
Vulgáris latin
Óspanyol nyelv
Spanyol nyelv
A spanyol nyelv hangtana
A spanyol nyelv története

A spanyol nyelv története
Latin nyelv
A spanyol nyelv hangtana